Марія Романівна

Князівни 
 Марія Романівна (Австрійська)
 Марія Романівна (Турівська)